Арльський собор (314)
 Арльський собор (353)
 Арльський собор (452)

Історія Арля